Рі́чмонд-на-Те́мзі () — боро на південному заході Лондона.

Райони 

 Бернс
 Віттон
 Гем
 Гемптон
 Гемптон-Вік
 Гемптон-Гілл
 Іст-Шин
 Коул Парк
 К'ю
 Мортлейк
 Північний Шин
 Пітерсгем
 Ричмонд
 Сент-Маргаретс
 Строуберрі-Гілл
 Теддінгтон
 Твікенгем
 Фулвелл

Посилання 

 Консульство боро

Примітки 

Боро Лондона